Lepidochitona marcoi är en blötdjursart som beskrevs av Bruno Dell'Angelo och Giusti 1997. Lepidochitona marcoi ingår i släktet Lepidochitona och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
marcoi